SS Great Eastern (1858 - 1889), paquebot transatlantique de la compagnie britannique Great Western Steamsip Company, il fut le premier paquebot géant et le plus grand navire jamais construit à son époque.
 Great Eastern Railway, ancienne compagnie ferroviaire britannique créée en 1862.
 Great Eastern Main Line, ligne ferroviaire reliant la gare de Liverpool Street à l'est de l'Angleterre.